Juliana de Hesse-Darmstadt (Darmstadt, 14 de abril de 1606-Osterode am Harz, 15 de enero de 1659) fue la esposa del conde Ulrico II de Frisia Oriental, y regente en nombre de su hijo menor de edad, Enno Luis, entre 1648 y 1651. Sus padres fueron el landgrave Luis V de Hesse-Darmstadt y Magdalena de Brandeburgo, hija del elector Juan Jorge de Brandeburgo.

Biografía 

Juliana llegó a Frisia Oriental el 5 de marzo de 1631 y contrajo matrimonio con el conde Ulrico II el mismo día. Ella y su marido tuvieron tres hijos varones: Enno Luis, Jorge Cristián, y Edzard Fernando. Incluso durante el periodo tormentoso de la guerra de los Treinta Años, Ulrico logró construir un palacio de placer (Lustschloss) para su esposa en Sandhorst. Fue completado en 1648, a pesar de que Frisia Oriental tuvo que soportar grandes dificultades durante la guerra, debido a varios ocupantes extranjeros.

Después de la muerte de su marido, fue nombrada tutora de sus hijos menores, y regente del condado. Sin embargo, envió a sus engorrosos hijos al extranjero y vivió una vida de decadencia, dejando la gestión del gravemente dañado condado en manos de sus favoritos, quienes administraron mal el condado. Esto condujo a crecientes problemas con los Estados frisones orientales.

Entre los más notables de esos favoritos se encontraban el Consejero Secreto Johann von Marenholz y su esposa, Elisabeth von Ungnad zu Sonneck, quien había sido dama de honor de Juliana. Supuestamente Juliana tuvo un amorío con Marenholz, que fue su perdición. Él fue ejecutado en Wittmund el 21 de julio de 1651, después de un juicio ficticio. Mientras tanto, Juliana trasladó la corte de Aurich a Sandhorst para vivir una dulce vida sin ser molestada. Muchos habitantes de Frisia Oriental sostuvieron que bajo Marenholz y su esposa, los problemas del condado se habían ido de las manos y urgieron al joven conde Enno Luis a retornar a su Condado.

El emperador Fernando III declaró a Enno Luis adulto en 1651, y en mayo de ese año, este sacó a su madre del gobierno. Ella fue enviada a su lugar de viudez en el castillo de Berum. En 1654, compró la granja de Westerhof en Osterode am Harz, donde murió el 15 de enero de 1659.

Ancestros

Referencias 
 Tielke, Martin (ed.): Biographisches Lexikon für Ostfriesland, Ostfriesisches Landschaftliche Verlag- u. Vertriebsgeschäft, Aurich, vol. 1  (1993), vol. 2  (1997), vol. 3  (2001)
 Franz Kurowski: Das Volk am Meer – Die dramatische Geschichte der Friesen, Türmer-Verlag 1984, .
 Mathilde Raven: Elisabeth von Ungnad - Biographischer Roman aus der Geschichte Oldenburg - Ostfrieslands  Lohse-Eissing Verlag, .

Landgravinas de Hesse-Darmstadt
Regentes de Alemania
Personas de la Guerra de los Treinta Años
Casa de Hesse-Darmstadt
Alemanes del siglo XVII
Condes de Frisia Oriental
Casa de Cirksena